«Хатайспор» ( или ) — турецкий футбольный клуб, основанный в 1967 году в вилайете Хатай (Антакья). Домашние матчи проводит на стадионе «», который вмещает около 25 тысяч зрителей. Большую часть своей истории клуб играл во второй и первой лигах Турции, однако в сезоне 2019/20 занял первое место в Первой лиге и впервые получил право выступать в Суперлиге. Лучшим достижением клуба является 6-е место в сезоне 2020/21.

История 
«Хатайспор» был основан местным самоуправлением в 1967 году в рамках программы по борьбе с вредными привычками молодёжи и привлечения публики к спортивным соревнованиям. Команда была сформирована путём слияния клубов «Куртулушспор», «Эснафспор» и «Рейханлы Генчлерспор». В качестве основных цветов бренда определили бордовый и белый, они символизировали благородство и чистоту, а зелёный лавровый лист, выбранный символом клуба, означал стремление к миру. Основателями клуба были Разик Газель (президент), Орхан Аксую (вице-президент), Фатих Хокаоглу (административный директор) и Хусну Хатайлы.

Свой первый сезон 1969/1970 «Хатайспор» провёл под руководством Илькера Толонла, с которым с ходу поднялся из  турецкой футбольной системы в первую, которая является вторым по значимости футбольным дивизионом в Турции. Позже, в сезоне 1975/1976 клуб снова опустился во вторую лигу, вернувшись в первую лишь спустя три сезона, где не смог закрепиться и сезон 1982/1983 бордово-белым пришлось отыграть в любительской лиге, поскольку вторая лига в те года была расформирована. В 1984 году вторая лига была восстановлена в правах и «Хатайспор» сразу был включен в её состав. В последующие два десятилетия, клуб из Антакьи с переменным успехом выступал в первой лиге, то вылетая из неё, то вновь поднимаясь.

Так продолжалось до сезона 2017/2018, когда под руководством легенды клуба , который будучи футболистом в период с 1996 по 2004 годы провёл за клуб 194 матча, «Хатайспор» смог повыситься в классе до первой лиги Турции, а ещё через 2 сезона — и до Суперлиги.

9 февраля 2023 года, после серии землетрясений, руководство клуба заявило о снятии с чемпионата Турции.

Участие в лигах 
 Турецкая Суперлига — 3 сезона (2020—)
 1-я лига — 22 сезона (1970—1976, 1980—1983, 1990—1992, 1993—2002, 2018—2020)
  — 26 сезонов (1967—1970, 1976—1980, 1984—1990, 1992—1993, 2002—2008, 2012—2018)
  — 4 сезона (2008—2012)
 Любительская лига — 1 сезон (1983—1984)

Достижения 
 Первая лига:
 Победитель: 2019/2020
 Вторая лига:
 Победитель (4) : 1969/70, 1989/90, 1992/93, 2017/18
 Третья лига:
 Победитель (4): 2011/12

Статистика последних сезонов 

*в таблице указаны данные, включая матчи плей-офф за сезоны, начиная с 2010/11

Текущий состав 

|-
! colspan="9" bgcolor="#87CEFA" align="white" |

|-
! colspan="9" bgcolor="#87CEFA" align="white" |

|-
! colspan="9" bgcolor="#87CEFA" align="white" |

Статистика игроков 

*Информация о статистике Илхана Палута, Идира Оздемира и Мехмета Какила заимствована с сайта ТФФ.

Примечания 

Футбольные клубы Турции
Спорт в Антакье
ФК «Хатайспор»